Holger de Deen (persoon), een Deens legendarisch persoon
 Holger de Deen (sprookje), een sprookje over deze persoon